Позо Кинсе има више значења:

 Позо Кинсе, Агустин Рамос (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Позо Кинсе, Убалдо Васкез (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику